geografie
 Spandau (district), district in de Duitse hoofdstad Berlijn
 Berlin-Spandau, stadsdeel in het gelijknamige district
architectuur
 Spandaugevangenis, gevangenis in 't stadsdeel, waar na de Tweede Wereldoorlog een aantal nazi's hun straf uitzat
 station Berlin-Spandau, een spoorwegstation in het gelijknamige stadsdeel
muziek
 Spandau Ballet, Britse popgroep uit de jaren 80
techniek
 Spandau M.25, van oorsprong Duits wapen dat door het Nederlandse leger in gebruik werd genomen